Ю́рий Фёдорович Поляко́в:
 Юрий Фёдорович Поляков (1927—2002) — советский и российский психолог.
 Юрий Фёдорович Поляков (род. 1957) — глава муниципального образования город-курорт Анапа.